Raymond Cayol, homme politique français
 Pierre Cayol, artiste français